L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1992 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. 
È stata la 19ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1992.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 24 febbraio al 1º marzo 1992.

Campioni

Singolare 

 Boris Becker ha battuto in finale  Aleksandr Volkov, 7–6(9), 4–6, 6–2

Doppio 

 Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil hanno battuto in finale  Paul Haarhuis /  Mark Koevermans, 6–2, 6–7, 7–6

Collegamenti esterni